BEO peut faire référence à : Pauline Ré....

 .

Beo peut faire référence à :
 Beo, une localité sur Karakelong dans les îles Talaud en Indonésie.

Pauline Ré...

BeO peut faire référence à :
 BeO, l'oxyde de béryllium.

b.e.o. est une abréviation pour but en or en football.